Регенсбургское перемирие — соглашение между Священной Римской империей и Испанией с одной стороны и Францией — с другой, заключённое в Регенсбурге 15 августа 1684 года сроком на 20 лет.

Условия 
Император и испанский король, в условиях наступления Османской империи на австрийские владения Габсбургов, вынуждены были признать за французским королём занятые Францией в 1679—1684 годах города и территории: Лотарингию, Люксембург, Саар, Страсбург и др.

Результаты 
1) Перемирие не остановило экспансионистскую политику Людовика XIV.

2) Перемирие было прервано войной 1688—1697 годов между Францией и Аугсбургской лигой.

Ссылки 
 РЕ́ГЕНСБУРГСКИЙ ДОГОВО́Р 1684 // БРЭ

Литература 
 Блюш Ф. Людовик XIV / Ф. Блюш; перевод Л. Д. Тарасенковой, О. Д. Тарасенкова. — Москва: Ладомир, 1998. — 815 с. — ISBN 5-86218-263-2.
 Борисов Ю. В. Дипломатия Людовика XIV / Ю. В. Борисов. — Москва: Центр образовательной литературы, 2002. — 380, [1] с., [8] л. ил., к., портр. — (История дипломатии). — ISBN 5-7133-0305-5.
 Дешодт Э. Людовик XIV / Эрик Дешодт; [пер. с фр. М. В. Добродеевой; вступительная ст. В. В. Эрлихмана]. — Москва: Молодая гвардия: Палимпсест, 2011. — 284, [2] с., [16] л. ил.: ил., карт. — (Жизнь замечательных людей: серия биографий: малая серия; Вып. 15). — ISBN 978-5-235-03428-0.
 Птифис Ж.-К. Людовик XIV. Слава и испытания / Жан-Кристиан Птифис; [перевод с французского И. А. Эгипти]. — Санкт-Петербург: Евразия, 2008. — 382, [1] с. — (Историческая библиотека). — ISBN 978-5-8071-0285-0.
 Petitfils J.-C. Louis XIV: Chapitre XVII. Les réunions. — P.: Perrin, 2014. — ISBN 9782262063092.

Мирные договоры XVII века
История Франции
История Германии
История Испании
История XVII века